Argentína
San Blas, La Rioja tartomány San Blas de los Sauces megyéjének székhelye

 Mexikó
San Blas, város Nayarit államban
San Blas, község Nayarit államban

 Spanyolország
San Blas, Madrid egyik metróállomása